USS Leyte ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos:

 fue un cañonero español construido en 1887, capturado durante la guerra hispano estadounidense. 

 fue un buque de reparaciones asignado en agosto de 1944, renombrado Maui en mayo de 1945 para dejar libre su nombre para un portaaviones.

 fue un portaaviones asignado en 1946 dado de baja en 1959 y desguazado en 1970.

 es un crucero lanzamisiles botado en 1986 and currently actualmente en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos